Сент-Ама́н-де-Нуэ́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Йерсак. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16298.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-западу от Парижа, в 100 км южнее Пуатье, в 17 км к северо-западу от Ангулема.

Через коммуну протекает река , впадающая в Шаранту.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 395 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 234 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 174 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 74,4 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 174 активных работали 152 человека (91 мужчина и 61 женщина), безработных было 22 (8 мужчин и 14 женщин). Среди 60 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сент-Аман и часовня рядом со старой мэрией
  (1570 год), реконструирован в XVII веке. Исторический памятник с 1989 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта